Saksonia – nazwa krainy geograficznej i historycznej oraz jednostek administracyjnych Niemiec.

Kraje związkowe we współczesnych Niemczech
 Saksonia 
 Dolna Saksonia 
 Saksonia-Anhalt

Historia Niemiec
 Państwa Sasów: 
 Księstwo Saksonii – państwo średniowieczne istniejące w okresie 804–1296 i wyłonione z niego: 
 Księstwo Saksonii-Wittenbergi (1296–1356) 
 Księstwo Saksonii-Lauenburga (1296–1876)
 Elektorat Saksonii (1356–1806) – elektorat w Świętym Cesarstwie Rzymskim 
 Królestwo Saksonii (1806–1918)   

 Lokalne księstwa saskie na terenie Turyngii: 
 Saksonia-Weimar – księstwo 1572–1809 
 Saksonia-Eisenach – księstwo 1596–1638, 1640–1644 oraz 1662–1809
 Saksonia-Altenburg – księstwo 1602–1672 oraz 1826–1918
 Saksonia-Gotha – księstwo 1640–1672
 Saksonia-Marksuhl – księstwo 1662–1671
 Saksonia-Jena – księstwo 1672–1690
 Saksonia-Gotha-Altenburg – księstwo 1672–1826
 Saksonia-Eisenberg – księstwo 1680–1707
 Saksonia-Römhild – księstwo 1680–1710
 Saksonia-Saalfeld – księstwo 1680–1699/1735
 Saksonia-Hildburghausen – księstwo 1680–1826
 Saksonia-Meiningen – księstwo 1680–1918
 Saksonia-Coburg-Saalfeld – księstwo 1699/1735–1826
 Saksonia-Weimar-Eisenach – księstwo 1809-1918
 Saksonia-Coburg-Gotha – księstwo 1826–1918

 Saksonia (prowincja) – prowincja pruska (1816–1944)

Historia Saksonii